Moçambique ist:

 der portugiesische Name des Staates Mosambik
 der Name einer Insel und zugleich einer Stadt in diesem Staat, siehe Ilha de Moçambique